Witkowitz steht für

Witkowice (Kęty), deutsch Witkowitz, Ort in Polen
Vítkovice v Krkonoších, deutsch Witkowitz, Ort in Tschechien
Vítkovice (Ostrava), deutsch Witkowitz, Stadtbezirk von Ostrava in Tschechien
Witkowitz (Adelsgeschlecht),  Adelsfamilie

siehe auch:
 Vítkovice